Quarto ou anexo de uma habitação
Dependência (economia) — relação socioeconômica entre países
Dependência física — quadro relativo às características fisiológicas do abuso de substâncias ou atos
Dependência psicológica — quadro relativo às características psicológicas do abuso de substâncias ou atos
Dependência (tributação)

Divisões administrativas 
 Dependências Federais da Venezuela
 Dependências da Coroa Britânica
 Dependências dos Estados Unidos da América
 Distritos e dependências da Maurícia

Ver também 
 Teoria da Dependência
 Independência

Desambiguação